Менжинська сільська рада — колишня сільська рада, Сладковський район, Тюменська область, Росія (1934-2004)
 Менжинська сільська рада — колишня назва Приміської сільської ради, Нікопольський район, Дніпропетровська область, Україна